Cypress bezeichnet

 Cypress Semiconductor Corporation, ein Unternehmen in den Vereinigten Staaten
 CyPress, einen ehemaligen deutschen Verlag für Magazine im Home-Entertainmentbereich
 Cypress Mountain, ein Wintersportgebiet in Kanada
 Tawny Cypress (* 1976), US-amerikanische Schauspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cypress (Alabama)
 Cypress (Illinois)
 Cypress (Indiana)
 Cypress (Kalifornien)
 Cypress (Louisiana)
 Cypress (Tennessee)
 Cypress (Texas)
 Cypress Manor (Virginia)
 Cypress Mill (Texas)
 Cypress Mills (Georgia)
 Cypress Point (Florida)
 Cypress Quarters (Florida)
 Cypress Siding (Georgia)
 Cypress Valley (Arkansas)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cypress Avenue East Historic District, in New York, New York, ID-Nr. 83001767
 Cypress Avenue West Historic District, in New York, New York, ID-Nr. 83001768
 Cypress Court, in Pasadena, Kalifornien, ID-Nr. 83001190
 Cypress Creek Bridge, in Perry, Arkansas, ID-Nr. 90000537
 Cypress Hills National Cemetery, in Brooklyn, New York, ID-Nr. 97001439
 Cypress Lodge, in Port Mayaca, Florida, ID-Nr. 08001040
 Cypress Methodist Camp Ground, in Ridgeville, South Carolina, ID-Nr. 78002504
 Cypress Street Elementary School, in Daytona Beach, Florida, ID-Nr. 96001333
 Cypress-Emerson Historic District, in Brookline, Massachusetts, ID-Nr. 85003257

Siehe auch:
 Cypress Hill
 Cypress Lake
 Cypress Township
 Zypresse